Koska steht für:

 Koska (Palau), Ort in Palau
 Koska (Irpin), Nebenfluss der Irpin, in der Ukraine

Koska ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Koska, deutsche Schauspielerin und Kunstmanagerin
 Willi Koska (1902–1943), deutscher Politiker (KPD)

Siehe auch:
 Cosca